Mistrzostwa Europy w Koszykówce 3×3 2022 – turniej w koszykówce 3×3 mężczyzn i kobiet, który odbył się w dniach 9-11 września 2022 w austriackim Grazu.

Był to VII turniej o mistrzostwo Europy w koszykówce 3x3. Po raz pierwszy gospodarzem była Austria.

Mistrzami Europy mężczyzn zostali Serbowie, wicemistrzami Łotysze, a brązowy medal zdobyli Holendrzy. Mistrzyniami Europy kobiet zostały Francuzki, wicemistrzyniami Holenderki, a brązowy medal zdobyły Polki.

System rozgrywek 
Zespoły zostały rozlosowane do jednej z 4 trzyzespołowych grup. Faza grupowa rozegrana została w systemie kołowym (każdy z każdym). Do fazy play-off awansowały dwie najlepsze drużyny. W ćwierćfinałach zwycięzcy grup zagrali z drużynami z drugich miejsc.

Turniej kobiet

Runda grupowa 
 Grupa A

 Grupa B

 Grupa C

 Grupa D

Faza Play-off

Turniej mężczyzn

Runda grupowa 
 Grupa A

 Grupa B

 Grupa C

 Grupa D

Faza Play-off

Medaliści

Bibliografia 
 

2022
2022 w Austrii
2022 w sporcie
Sport w Grazu